Sporting
Sporting TV

Sporting Club
Sporting Club Imbabura
Sporting Club d'Escaldes
Sporting Club de Bastia

Sporting Clube
 Sporting Clube de Arcozelo
 Sporting Clube de Braga
 Sporting Clube de Bustelo
 Sporting Clube Caminhense
 Sporting Clube Campomaiorense
 Sporting Clube de Coimbrões
 Sporting Clube da Covilhã
 Sporting Clube da Cruz
 Sporting Clube de Esmoriz
 Sporting Clube de Espinho
 Sporting Clube Farense
 Sporting Clube de Fermentelos
 Sporting Clube Ferreirense
 Sporting Clube de Linda-a-Velha
 Sporting Clube Lourinhanense
 Sporting Clube da Mêda
 Sporting Clube Olhanense
 Sporting Clube de Pombal
 Sporting Clube de Portugal
 Piense Sporting Clube
 Portimonense Sporting Clube
 Sporting Clube Santacruzense
 Sporting Clube de Santa Maria da Feira
 Sporting Clube de São João de Ver
 Sporting Clube de Torres
 Sporting Clube da Beira
 Sporting Clube de Lourenço Marques
 Sporting Clube da Praia
 Sporting Clube do Príncipe
 Sporting Clube da Boa Vista
 Sporting Clube da Brava

Desambiguações de esportes